«Обломов» () — итальянский 4-серийный телефильм режиссёра Клаудио Фино.

Впервые транслировался в 1966 году по Второй программе итальянского телевидения, каждую серию смотрели 3,9-4,7 миллионов зрителей.

Сюжет 
Фильм снят по одноимённому роману русского писателя И. А. Гончарова, однако имеет другой финал: «было решено прервать рассказ, не доводя до смерти героя, в начале его новой жизни, которую он находит с Агафьей».

В ролях 
 Альберто Лионелло — Илья Ильич Обломов
 Кекко Риссоне — Захар, его слуга
 Нандо Гаццоло — Андрей Штольц
 Джулиана Лоджодиче — Ольга Сергеевна
 Пина Чеи — Анисья
 Лино Троизи — Тарантьев
 Бьянка Токкафонди — Агафья Матвеевна
 Джермана Паольери — Марья Михайловна
 Энрико Остерман — Иван
 Лиана Кастарелли — Катя
 Габриэль Полвероси — Волков
 Джанни Каджафа — Шубинский
 Карло Нинчи — генерал
 Изабелла Рива — гувернантка

Примечания

Литература 
 Gilberto Loverso — Oblomov: troppo pigro per affrontare i casi della vita // «Radiocorriere TV», n. 51, 1965, pp. 18-19
 Angelo Maria Ripellino — Oblomov o la pigrizia // «Radiocorriere TV», n. 20, 1966, pp. 20-21
 Claudio Fino — Come il regista ha visto l’eroe del romanzo // «Radiocorriere TV», n. 20, 1966, p. 21

Телефильмы 1966 года
Телевизионные мини-сериалы 1960-х годов
Мелодраматические телесериалы Италии
Телевизионные мини-сериалы Италии
Телесериалы Rai
Экранизации произведений Ивана Гончарова